Une page d'accueil ou page de démarrage est une page web qu'un utilisateur a choisi pour être chargée automatiquement à chaque démarrage de son navigateur.

Il est également possible d'y accéder à tout moment en actionnant un bouton spécifiquement prévu à cet effet dans la barre d'outils du navigateur, dont l'icône représente généralement une maison. Le raccourci clavier  permet également de revenir à la page d'accueil.

Il peut s'agir d'une page consultable sur Internet, ou d'une page locale, ou même d'une page vide (about:blank). Les navigateurs qui permettent de naviguer par onglets offrent la possibilité de définir plusieurs pages d'accueil, chacune s'ouvrant dans un onglet différent au démarrage.

Il existe aussi des portails, notamment ceux proposés par les fournisseurs d'accès à Internet à leur clients, qui sont conçus pour servir de pages d'accueil. Ils remplissent parfois, à l'époque du Web 2.0, la fonction d'agrégateurs en ligne, permettant de personnaliser la page d'accueil et d'en faire une page dynamique, à partir de fils de syndication (RSS) (par exemple : iGoogle qui était l'un des plus connus jusqu'à sa fermeture le ).

La sélection de la page d'accueil se fait dans le menu du navigateur consacré au réglage des options, soit en saisissant l'URL de la page choisie, soit en la définissant comme la page actuellement visitée, soit en la choisissant dans la liste des marque-pages. Mozilla Firefox est également paramétrable pour que la page lancée à chaque démarrage soit celle qui était visitée la dernière fois que la session a été fermée. De plus, lorsque Firefox a été mis à jour automatiquement, la page d'accueil habituelle est temporairement remplacée par une page du site de Mozilla présentant la nouvelle version.

Sur Internet Explorer 5 et 6, la page d'accueil est définie par la valeur  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page de la base de registre.

Sur Firefox, la ou les pages d'accueil sont définies par les valeurs-clés browser.startup.page et browser.startup.homepage de about:config.

Parfois, les webmestres proposent sur leur site un hyperlien qui permet aux visiteurs d'en faire la page d'accueil de leur navigateur, au moyen d'un script JavaScript.

Certains logiciels malveillants, dits browser hijackers, sont capables de modifier la page d'accueil du navigateur à l'insu de l'internaute, afin de le forcer à visiter une autre page à chaque démarrage, et ainsi augmenter les revenus publicitaires qui en découlent. D'autre part, certains logiciels légitimes proposent à l'utilisateur de modifier sa page d'accueil durant l'installation ; c'est ainsi le cas de Windows Live Messenger.

Si l'ordinateur se situe dans une institution (un établissement scolaire ou une entreprise par exemple), il s'agit souvent de la page d'accueil du site web ou de l'intranet de cette institution.

Lien externe 
 Google, page d'accueil la plus utilisée en France : Google France

Notes et références 

Navigateur web

About: blank